Fotbollsallsvenskan 1945/1946 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 29 juli-11 november 1945 och vårsäsongen spelades 7 april-2 juni 1946.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
Källa:

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1945
Fotboll i Sverige 1946
1945/1946
Fotbollssäsongen 1945/1946